За́мок Гле́на (, ), также мыза Мустамяэ () — побочная мыза рыцарской мызы Яльгимяэ. Расположен на склоне холма в Нымме, районе Таллина, столице Эстонии. Адрес: улица Вана-Мустамяэ 48. Согласно историческому административному делению, мыза относилась к Кегельскому приходу.

История 
Мыза была основана Николаем фон Гленом в северной части его земель в качестве новой жилой резиденции. Замок в стиле историзма был спроектирован лично Гленом и построен в 1886 году. Замок окружен парком и несколькими строениями: пальмовым домиком (1900—1910), обсерваторией (1910) и скульптурами «Калевипоэг» (1908) и «Дракон» (1908). Все эти сооружения также были спроектированы самим Гленом. Нынешний Калевипоэг с рогами и дубиной — это копия, созданная в 1980-х годах, старый Калевипоэг до сих пор лежит разрушенным на земле. 

После того, как Глен эмигрировал в Германию в 1918 году, замок был заброшен и разорён, от него остались одни стены. Восстановление замка началось в 1960-х годах и было закончено 24 марта 1977 года. В настоящее время замок Глена принадлежит Таллинскому техническому университету и используется как дом студенчества. В нём проводятся конференции, семинары, культурные мероприятия.

Замок Глена внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

В кино 
В советском художественном фильме «Собака Баскервилей» замок Глена был представлен в кадре как Баскервиль-Холл.

В советском художественном фильме «Вариант „Омега“» замок Глена был показан как поместье фон Шлоссер.

Галерея

См. также 
 Кегельский приход
 Список мыз Харьюмаа

Примечания 

Замки по алфавиту
Замки, построенные в XIX веке
Мызы Эстонии
Харьюмаа
Здания и сооружения Таллина